Le patronyme de Lassus est porté par des familles distinctes.

Famille de Lassus et de Lassus Saint-Geniès (subsistante) 
Pour Henri Jougla de Morenas, il n'y a qu'une seule famille de Lassus avec deux branches, la branche aînée de Lassus et la branche cadette de Lassus de Saint-Geniès. Arnaud Clément présume une origine commune entre ces deux branches.

Famille de Lassus (éteinte) 
Au , cette famille a été admise parmi les bourgeois honorés de Perpignan, en Roussillon.

Notes et références 

Homonymie de patronyme